Hinterwälder bezeichnet:

 Hinterwälder-Rind, ist ein alter Landschlag des Hausrindes

Hinterwälder ist ein Familienname:

 Georg Hinterwälder (1904–1944), deutscher Bürgermeister, Landrat und NSDAP-Funktionär